Geiselsberg ist der Ortsname von

 Geiselsberg (Haundorf), Ortsteil der Gemeinde Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Geiselsberg (Igling), Ortsteil der Gemeinde Igling, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Geiselsberg (Olang), Fraktion (Ortsteil) der Gemeinde Olang in Südtirol

Siehe auch:
 Geiselberg (Begriffsklärung)